Wadley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wadley (Alabama)
Wadley (Georgia)